

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Skoroszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Skoroszów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal